Dette ord har flere betydninger:
 SAR – den Sydafrikanske Republik (Transvaal republikken).
 SAR – Specific Absorption Rate (strålingseffekt fra mobiltelefoner).
 Search and rescue – redningstjenesterne.
 Sar (Satureja) – En planteslægt af Læbeblomst-familien.
 Synthetic aperture radar – En højteknologisk metode til efterbehandling af radarsignaler.
 Distribueret antennesystem - eng. distributed antenna system, forkortet DAS